Хісела Дулко і Квета Пешке були чинними чемпіонками, але цього разу грали з іншими партнерками. Дулко грала в парі з Міхаеллою Крайчек і в 1-му колі вони програли Елені Даніліду і Ясмін Вер, тоді як Пешке грала в парі з Франческою Ск'явоне і вони були змушені знятися в півфінальному матчі (проти пари Коріна Мораріу і Катарина Среботнік) через травму правого коліна у Ск'явоне.

Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Коріна Мораріу і Катарина Среботнік з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

2006
Generali Ladies Linz, парний розряд